Distretto di Zafarobod – distretto del Tagikistan
Distretto di Zafarobod – distretto dell'Uzbekistan